Jerusalem War Cemetery (Jeruzalem), een Britse militaire begraafplaats in de Israëlische stad Jeruzalem
 Jerusalem War Cemetery (Chouain), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Chouain